Холстинка — название нескольких населённых пунктов в России:
 Холстинка — упразднённый посёлок в Железногорском районе Курской области;
 Холстинка — деревня в Поддорском районе Новгородской области.